Detta är en lista över Leeds United Football Clubs cupmatcher  i engelsk och europeisk cupfotboll. Den täcker in samtliga cupmatcher som laget spelat i de stora cupturneringarna FA-cupen, Ligacupen, Mässcupen/UEFA-cupen, Cupvinnarcupen och Europacupen sedan klubben bildades 1919 fram till slutet av den senast färdigspelade turneringen (om inte annat anges).  Listan innefattar dessutom matcher i den numera nedlagda Full Members Cup då dess matcher oftast räknas in i spelarstatistik och liknande. Listan redogör i detalj för klubbens prestationer i samtliga cupturneringarna tillsammans med målgörare och annan information.

Leeds United – en summering 

Leeds United behövde vänta nästan 50 år, till säsongen 1967/68, innan de vann en titel av betydelse i form av Ligacupen, senare samma säsong vann de även Mässcupen. Säsongen därefter vann klubben sitt första ligamästerskap och framgångarna fortsatte på 1970-talet genom vinst i Mässcupen 1971 och FA-cupfinalen 1972, en andra ligatitel säsongen 1973/74 och laget nådde finalen i Europacupen 1975. Laget vann en tredje ligatitel säsongen 1991/92, och nådde semifinalen i UEFA Champions League 2000/01. 
Leeds United har vunnit FA-cupen en gång,  Ligacupen en gång, FA Community Shield två gånger och UEFA-cupen två gånger, alla cuptitlar vanns under ledningen av Don Revie. Klubben har dessutom spelat final men förlorat (dvs kommit tvåa) ett flertal gånger: tre gånger i FA-cupen samt en gång var i Ligacupen, FA Community Shield, Mässcupen, Cupvinnarcupen och Europacupen. 

1971 arrangerade UEFA en direkt avgörande match mellan de regerande (och sista) Mässcup mästarna, Leeds, och de första mästarna, Barcelona, där vinnaren skulle få behålla Mässcupen för alltid, Barcelona vann matchen med 2–1.

Leeds cupmatcher genom åren

FA-cupen

Notera att i den första delen av listan där enbart motståndarna listas anges alltid Leeds antal mål först, därefter anges motståndarlagets antal mål. Resultatet 3–1 till exempel, anger att Leeds vann matchen med 3 mål mot 1 och resultatet 0–2 däremot anger att Leeds förlorat matchen med 0 mål mot 2.

 
	
Totalt gjorda: 386 Totalt insläppta: 332 (Total antal gjorda och insläppta mål i FA cupen genom tiderna)

Förklaringar till tabellen: KF=kvartsfinal, SF=semifinal, F=Final, H=Hemmamatch (för Leeds), B=Bortamatch, N=matchen spelades på neutral plan, e.f.=resultat efter förlängning, str=straff, sjm= självmål och siffror inom parentes () i kolumnen målskyttar anger matchminut (enbart Leeds)

Flest FA-cup mål genom tiderna 
Enbart mål i den engelska FA-cupen och då spelarna representerat Leeds är inberäknade i nedanstående statistik, dvs matcherna i tabellen ovan. Totalt har Leeds United gjort 386 mål i FA-cupen fördelat på följande målskyttar:
 25 mål: Allan Clarke
 20: Peter Lorimer
 14: John Giles
 13: självmål
 12: Mick Jones
   9: Jermaine Beckford
   8: Arthur Hydes, Jack Charlton
   6: Harry Kewell, Eirik Bakke, Gary McAllister, Ian Baird, Russell Wainscoat, Billy Bremner 
   5: Mark Viduka, Jimmy Floyd Hasselbaink, Gary Speed, Eddie Gray, Harry Duggan, Tom Jennings, Albert Johanneson, 
   4: David Wetherall, Rod Wallace, Brian Deane, Philomen Masinga, Lee Chapman, Joe Jordan, John Charles, Len Browning, Frank Dudley, Billy Furness, Tom Cochrane, David Cochrane
   3: Mike Grella, Ian Harte, Alan Smith, Lee Bowyer, Tommy Wright, Arthur Graham, Frank Gray, Paul Reaney, Rod Belfitt, Jim Storrie, Ray Iggleden, Roy Kirk, Harold Williams, George Ainsley, Johnny Mahon, Percy Whipp, Jack Swann
   2: Ross McCormack, Luciano Becchio, David Healy, Gary Kelly, Tony Yeboah, David White, Gordon Strachan, Jamie Forrester, Terry Connor, Kevin Hird, Carl Harris, Duncan McKenzie, Paul Madeley, Jimmy Greenhoff, Alan Peacock, Jim Milburn, Gordon Hodgson, Arthur Buckley, George Brown, Jack Milburn, Tom Mitchell, John White, Charlie Keetley 
   1: El-Hadji Diouf, Luke Varney, Bradley Johnson, Robert Snodgrass, Tresor Kandol, Jonathan Howson, Ben Parker, Andy Robinson, Rob Hulse, Bruno Ribeiro, Clyde Wijnhard, Robert Molenaar, Lucas Radebe, Carlton Palmer, Carl Shutt, Mel Sterland, Bobby Davison, David Rennie, Keith Edwards, Mickey Adams, John Stiles, Brendan Ormsby, Andy Ritchie, Aidan Butterworth, John Sheridan, Gary Hamson, Paul Hart, Trevor Cherry, Peter Hampton, Gordon McQuenn, Terry Yorath, Mick Bates, Norman Hunter, Willie Bell, Mike O'Grady, Don Weston, Rod Johnson, Ian Lawson, Grenville Hair, Billy McAdams, Noel Peyton, John McCole, Alan Shackleton, Bob Forrest, Harold Brook, Eric Kerfoot, Don Mills, Dennis Grainger, Gerry Henry, John Short, Jack Hargreaves, Eric Stephenson, Sammy Armes, Jack Kelly, Jock McDougall, Bobby Turnbull, George Reed, Bill Menzies, John Armand, Walter A. Coates, Len Armitage

FA cup kuriosa
 Leeds United första målskytt någonsin i FA-cupen var Jack Swann då han gjorde lagets enda mål i förlustmatchen hemma mot Swindon den 7 januari 1922.
 Längst tid mellan målen: Högerbacken Paul Reaney gjorde sitt första mål i FA-cupen den 6 mars 1963 i vinstmatchen hemma mot Stoke (3–0) och han gjorde sitt tredje och sista FA-cupmål den 8 januari 1977 hemma mot Norwich (5–2), dvs 14 år mellan första och sista målet vilket är klubbrekord i FA-cup sammanhang. 
 Peter Lorimer gjorde under sin karriär i Leeds 20 mål i FA-cupen fördelat på 14 matcher, ingen av dessa matcher förlorades!
 Tommy Wrights favoritlag i FA-cupen torde vara Scunthorpe, Wright gjorde enbart 3 mål i FA-cupen under sin karriär i Leeds, samtliga gjordes under säsongen 1983/84 under tre raka matcher mot Scunthorpe, ett per match.
 Mål i flest matcher i följd: Jermaine Beckford gjorde under säsongen 2009/10 mål i fem FA-cupmatcher i följd, den längsta sekvensen någonsin för Leeds United.
 Självmål: under säsongen 1974/75 vann Leeds två raka FA-cupmatcher med 1–0 och båda gångerna på att motståndarna gjorde självmål.
 Semifinal-specialist: Billy Bremner hade en förmåga att göra mål i viktiga sammanhang och det bevisades speciellt i FA-cupen där han vid tre tillfällen gjorde semifinalens enda, matchavgörande mål och därmed ta Leeds till FA-cupfinal åren 1965, 1970 och 1973.

Engelska Ligacupen

Notera att i den första delen av listan där enbart motståndarna listas anges alltid Leeds antal mål först, därefter anges motståndarlagets antal mål. Resultatet 3–1 till exempel, anger att Leeds vann matchen med 3 mål mot 1 och resultatet 0–2 däremot anger att Leeds förlorat matchen med 0 mål mot 2.

	
Totalt gjorda: 289 Totalt insläppta: 229 (Total antal gjorda och insläppta mål i ligacupen genom tiderna)

Förklaringar till tabellen: KF=kvartsfinal, SF=semifinal, F=Final, H=Hemmamatch (för Leeds), B=Bortamatch, N=matchen spelades på neutral plan, e.f.=resultat efter förlängning, str=straff, sjm= självmål och siffror inom parentes () i kolumnen målskyttar anger matchminut (enbart Leeds)

Flest ligacupmål genom tiderna 
Enbart mål i den engelska ligcupen och då spelarna representerat Leeds är inberäknade i nedanstående statistik, dvs matcherna i tabellen ovan. Totalt har Leeds United gjort 289 mål i ligacupen fördelade på följande målskyttar:
 19 mål: Peter Lorimer
 11: Gary Speed
 10: Lee Chapman 
   8: Rod Wallace
   7: Jack Charlton, John McCole
   6: Albert Johanneson, Eddie Gray, Luciano Becchio
   5: Jim Storrie, Rod Belfitt, Mick Jones, Tony Currie, självmål
   4: Jimmy Greenhoff, Trevor Cherry, Frank Gray, Arthur Graham, Gary McAllister, Harry Kewell, Jermaine Beckford, Robert Snodgrass, Ramón Núñez
   3: Billy Bremner, Ian Lawson, Paul Madeley, Joe Jordan, Andy Ritchie, Ray Hankin, Bob Taylor, Glynn Snodin, John Sheridan, Gordon Strachan, Brian Deane, Tony Yeboah, Robbie Keane, Ian Moore, Enoch Showunmi, Ross McCormack
   2: Noel Peyton, Bobby Cameron, Terry Cooper, Allan Clarke,  Ian Snodin, Peter Barnes, Peter Swan, Chris Fairclough, Carl Shutt, Phil Masinga, Ian Harte, David Wetherall, Jimmy Floyd Hasselbaink, Darren Huckerby, Eirik Bakke, Roque Junior, Michael Ricketts, Richard Cresswell, Andy  Robinson, Rodolph Austin
   1: Don Revie, Colin Grainger, Peter McConnell, Willie Bell, Don Weston, Norman Hunter, Bobby Collins, Rod Johnson, Alan Peacock, John Giles, Mick Bates, Duncan McKenzie, Carl Harris, Paul Hart, Byron Stevenson, Terry Connor, Aiden Butterworth,  John Hawley, Frank Worthington, George McCluskey, Kenny Burns, Tommy Wright, Mark Gavin, Scott Sellars, Andy Linighan, Neil Aspin, Peter Mumby, Ian Baird, Bobby Davison, Vince Hilaire, Chris Whyte, Mel Sterland, Noel Whelan, Andy Couzens, Lee Sharpe, Bruno Ribeiro, Lee Bowyer, Danny Mills, Mark Viduka, Paul Robinson (målvakt), Danny Pugh, Frazer Richardson, Robbie Blake, Ian Westlake, Jonathan Douglas, Jonathan Howson, Lloyd Sam, Neil Kilkenny, Davide Somma, Luke Varney, David Norris, Samuel Byram, Tom Lees, Aidan White, Michael Tonge, El-Hadji Diouf, Michael Brown, Dominic Poleon, Scott Wootton, Matt Smith 

Spelare som idag spelar för Leeds är markerade i fetstil

 Charity Shield/FA Community Shield

 Flest FA Charity Shield/FA Community Shield mål genom tiderna Enbart mål i den engelska FA Charity Shield/FA Community Shield och då spelarna representerat Leeds är inberäknade i nedanstående statistik, dvs matcherna i tabellen ovan. Totalt har Leeds United gjort 7 mål fördelat på följande målskyttar: 3 mål: Eric Cantona
 1 mål: Eddie Gray, Jack Charlton, Trevor Cherry, Tony Dorigo

 FA Charity Shield/FA Community Shield kuriosa
 FA Charity Shield matchen 1974 var den första någonsin att spelas på Wembley samt direktsändas i TV.
 I FA Charity Shield matchen 1974 blev Billy Bremner (Leeds) och Kevin Keegan Liverpool utvisade för slagmål på planen,  de blev därmed de första brittiska spelare att bli utvisade på Wembley.

Europeiska cupturneringarUppdaterat till och med säsongen 2009/10.Notera att Leeds antal mål alltid anges först, därefter anges motståndarelagets antal mål. Resultatet 3–1 till exempel, anger att Leeds vann matchen med 3 mål mot 1 och resultatet 0–2 däremot anger att Leeds förlorat matchen med 0 mål mot 2.Förklaringar till tabellen: <small>3Q=tredje kvalomgången, KF=kvartsfinal, SF=semifinal, F=Final, Grp=Grupp, H=Hemmamatch (för Leeds), B=Bortamatch, N=matchen spelades på neutral plan, e.f.=resultat efter förlängning, str=straff, sjm= självmål och siffror inom parentes () i kolumnen målskyttar anger matchminut (enbart Leeds)</small>

 Flest mål genom tiderna Enbart mål i de europeiska cuperna när spelarna representerat Leeds är inberäknade i nedanstående statistik, dvs matcherna i tabellen ovan. Total har Leeds United gjort 249 mål i det europeiska cupspelet fördelade på följande målskyttar: 30 mål: Peter Lorimer
 17: Mick Jones
 16: Billy Bremner 
 14: Allan Clarke, Alan Smith
 13: Lee Bowyer
 11: John Giles
 10: Jack Charlton
   8: Albert Johanneson, Harry Kewell, Rod Belfitt 
   7: Mark Viduka, 
   6: Ian Harte, Jimmy Greenhoff, Joe Jordan
   5: Eddie Gray, Eirik Bakke
   4: Paul Madeley
   3: Mike O'Grady, Mick Bates, Gordon McQueen, Arthur Graham, Gary McAllister, Tony Yeboah, Robbie Keane
   2: Terry Cooper, Terry Hibbitt, Trevor Cherry, Paul Hart, Gary Speed, Eric Cantona, Lucas Radebe, Darren Huckerby, Michael Bridges, Jason Wilcox, Dominic Matteo
   1: Alan Peacock, Willie Bell, Jim Storrie, Frank Gray, Norman Hunter, Chris Galvin, Gary Liddell, Terry Yorath, Alan Curtis, Ray Hankin, Lee Chapman, Gordon Strachan, Carl Shutt, Carlton Palmer, Jimmy Floyd Hasselbaink, Rio Ferdinand, Nick Barmby, Självmål

 Full Members Cup

Notera att Leeds antal mål alltid anges  först, därefter anges motståndarelagets antal mål. Resultatet 3–1 till exempel, anger att Leeds vann matchen med 3 mål mot 1 och resultatet 0–2 däremot anger att Leeds förlorat matchen med 0 mål mot 2.

Förklaringar till tabellen: H=Hemmamatch (för Leeds), B=Bortamatch, N=matchen spelades på neutral plan, e.f.=resultat efter förlängning, str=straff, sjm= självmål och siffror inom parentes () i kolumnen målskyttar anger matchminut (enbart Leeds)

 Flest Full Members Cup mål genom tiderna Enbart mål i den engelska Full Members Cup och då spelarna representerat Leeds är inberäknade i nedanstående statistik, dvs matcherna i tabellen ovan. Totalt har Leeds United gjort 24 mål fördelat på följande målskyttar:''
 3 mål: Bobby Davison, Carl Shutt, Lee Chapman
 2 mål: Gordon Strachan, Andy Williams, Mel Sterland
 1 mål: Peter Lorimer, Scott Sellars, David Rennie, Bob Taylor, Kevin Noteman, Mark Aizlewood, Imre Varadi, Gary McAllister, Rod Wallace

Referenser

Anmärkningar

Källor

Cupmatcher
Leeds United AFC